Bayenghem kan syfta på:

 Bayenghem-lès-Éperlecques, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Bayenghem-lès-Seninghem, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais